El Carmen de Bolívar kan syfta på följande platser:

Colombia 

 El Carmen de Bolívar (ort), 
 El Carmen de Bolívar (kommun),